Олена Лиховцева виграла титул, перемігши у фіналі Івету Бенешову з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перша сіяна тенісистка виходить без боротьби в друге коло. 

  Олена Лиховцева (переможниця)
  Емілі Луа (2-ге коло)
  Марія Санчес Лоренсо (1-ше коло)
  Івета Бенешова (фінал)

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

2004
Forest Hills Tennis Classic